Éveillé peut être : 
 le navire de guerre Éveillé

Éveillé peut faire référence à :
 Les Éveillés, bande dessinée de high fantasy 
 le rêve éveillé dirigé, une méthode thérapeutique
 Légende d'un dormeur éveillé, roman de Gaëlle Nohant
 Rêve éveillé, album de Buzy
 La Confrérie des Éveillés, roman de Jacques Attali
 Sabre d'honneur du lion éveillé, honneur militaire à Taïwan